Латы:
 Латы — составляющая часть доспеха, которые состояли из нагрудника, верхний край которого был снабжён ребром, чтобы останавливать острие меча или копья противника, и из спинного прикрытия, ранее название полного доспеха (брони) из крупных металлических пластин, колец, сетки и так далее.
 Латы — полосы-пластины из упругого материала, поддерживающие форму паруса на судне.

См. также 
 Латвийский лат — валюта Латвийской республики, в периоды с 1922 года по 1940 год и с 1993 года по 2013 год.